Příjmení Schenk (Schenková) nosí více osobností:

 Antonín Schenk (1896–1970) – český právník a sekretář T. G. Masaryka
 Ard Schenk (* 1944) – nizozemský rychlobruslař
 Claus Schenk von Stauffenberg (1907–1944) – německý důstojník, popravený za atentát na Adolfa Hitlera
 Christian Schenk (* 1965) – východoněmecký sportovec, atlet-vícebojař
 Filip Schenk (* 2000) – italský reprezentant ve sportovním lezení
 Florian Schenk (1894–1957) – československý politik
 Franziska Schenková (* 1974) – německá televizní moderátorka a bývalá rychlobruslařka
 Josef von Schenk (1858–1944) – rakousko-uherský státní úředník
 Juliane Schenková (* 1982) – německá sportovkyně, badmintonistka
 Juraj Schenk (* 1948) – slovenský vysokoškolský učitel, sociolog a politik
 Marie Schenková (* 1938) – česká historička
 Oliver Schenk (* 1968) – německý politik
 Pavel Schenk (* 1941) – český sportovec, volejbalista

Související článek 
 Schenker
 Šenk

Německá příjmení